Стефани Форетц (; ) — французская теннисистка; победительница 25 турниров ITF (девять — в одиночном разряде); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-1999).

Биография 
Одна из детей Жерара и Франсуазы Форетц; её брата зовут Жюльен, а сестру — Каролин. Пришла в теннис в восемь лет. Её любимое покрытие — хард.

12 июля 2010 года вышла замуж за своего тренера Бенуа Гакона, изменив при этом свою фамилию. В 2014 году теннисистка вернула себе свою девичью фамилию и начала выступать на турнирах вновь как Стефани Форетц.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (29)

Победы (9)

Поражения (20)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (31)

Победы (16)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Франции